Montanha

Topônimos

Monte (partido)

Monte (Olinda)

Monte Águia (região no Bio Bio)

Monte (Alta Córsega)

Monte Carvoeiro
Monte Estoril
Monte (Alentejo)
Monte (Candelária)
Monte (Fafe)
Monte (Funchal)
Monte (Murtosa)
Monte (Terras de Bouro)
Montes (Alcobaça)
Montes (Tomar)

Montes (Sucre)

Desambiguação